Příjmení Salač nosí více významných osobností:

 Filip Salač (* 2001) – český motocyklový jezdec
 Jiřina Salačová (1920–1991) – česká zpěvačka
 Stanislav Salač (* 1969) – český fotbalista, záložník
 Václav Salač (1899–1985) – český vědec, výzkumník, pedagog a manažer
 Vladimír Salač – rozcestník